Навальпераль-де-Тормес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Занимает площадь 60,96 км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы